Heimo Götschl (1968) – giocatore di badminton austriaco
 Renate Götschl (1975) – sciatrice austriaca
 Christina Götschl (1990) – slittinista austriaca